L'edizione 2008 dell'Adeccoligaen vide la vittoria finale dell'Odd Grenland.

Classifica finale

Verdetti
 Odd Grenland, Sandefjord e Start promosse nella Tippeligaen.
 Sogndal qualificato per i play-off.
 Sandnes Ulf e Hødd retrocesse nella 2. divisjon.

Classifica marcatori

Collegamenti esterni
 

Calcio nel 2008
Campionato norvegese di calcio